Mushozoku no Kai („Versammlung der Unabhängigen“) steht für politischen Organisationen in Japan:

 Mushozoku no Kai (1998–2004), erst Oberhausfraktion, später Fraktionen in beiden Kammern
 Shintō Kaikaku・Mushozoku Club, Fraktion im Oberhaus, siehe Shintō Kaikaku
 Mushozoku no Kai, Fraktionen in beiden Kammern, siehe Liberaldemokratische Partei (Japan) #Fraktionen im nationalen Parlament
 Mushozoku no Kai (2017–), Fraktion im Unterhaus